Чемпионат Венгрии по баскетболу 2014/2015 является 77 сезоном Дивизиона «А» — высшего женского баскетбольного дивизиона Венгрии. В девятый раз чемпионом Венгрии стала команда из Шопрона «ЮНИКА-Евролизинг».

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) регулярный сезон — 10 команд с 18 октября 2014 года по 28 февраля 2015 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) плей-офф — восемь команд образуют сетку, начиная с четвертьфинала. Серии 1/4 финала, 1/2 финала проходят до двух побед, а финал чемпионата — до трёх.

Участники

Регулярный сезон

Плей-аут 
МТК —  МБК Евролизинг Вашаш — 1-2 (77:65, 57:67, 67:75)

Плей-офф 

 Полуфинал за 5—8-е места
  ПИНКК Печи  — Цеглед ЕКК — 2-0 (75:68, 63:52)
  ЗТЕ НКК  — Атомерому — 2-1 (86:63, 67:84, 81:71)
 Матч за 7-е место
 Атомерому — Цеглед ЕКК — 1-2 (70:65, 69:72, 82:86)
 Матч за 5-е место
  ПИНКК Печи  — ЗТЕ НКК — 2-0 (88:67, 75:69)

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  Алювент ДВТК
  КАРГО ЮНИ
 4. ПЕАС-Печ
 5. ПИНКК Печи 424
 6. ЗТЕ НКК
 7. Цеглед ЕКК
 8. Атомерому
 9. МБК Евролизинг Вашаш
 10. МТК

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира 
  Тамара Радочай («КАРГО ЮНИ»)
  Кайла МакБрайд («ЮНИКА-Евролизинг»)
  Майя Скорич («Цеглед ЕКК»)
  Анна Вайда («КАРГО ЮНИ»)
  Дэстини Уильямс («ПЕАС-Печ»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионат Венгрии по баскетболу среди женщин
2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе
Спорт в Венгрии в 2014 году
Спорт в Венгрии в 2015 году